Рихло Іван (1891—1968) — український лікар, військовий і громадський діяч.
 Рихло Петро Васильович (* 1950) — український літературознавець, перекладач.

Українські прізвища